Борд () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 660 км на південь від Парижа, 180 км на південь від Бордо, 11 км на південний схід від По.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 894 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 2565,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 Сайт мерії муніципалітету Борд
 [ Розташування муніципалітету Борд на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Атлантичні Піренеї

Примітки 

Муніципалітети департаменту Атлантичні Піренеї